Nach Hause ist der Titel folgender Filme:
 Nach Hause (1971), US-amerikanisches Filmdrama
 Nach Hause (2021), US-amerikanischer Dokumentar-Kurzfilm